Isaac Shoenberg (1880-1963)
David Shoenberg (1911-2004)

Veja também
Schoenberg
Schönberg

Desambiguação